Biella bezeichnet:

 eine Stadt in Italien, siehe Biella
 das römisch-katholische Bistum Biella mit Sitz in Biella
 ein Schweizer Büromaterialhersteller, siehe Biella-Neher Holding